David Cullen (hokejaš), kanadski hokejaš na ledu
David Cullen (glazbenik), američki glazbenik i gitarist
David Cullen (košarkaš), bivši irski košarkaš